The Star Spangled Banner - Super Bowl XXXVIII Performance —  сингл Бейонсе.

Список композицій 
„The Star Spangled Banner (Super Bowl XXXVIII Performance A cappella)” - 2:36

Пісні Бейонсе
Сингли 2004